Привальное — название населённых пунктов в России:
 
 Привальное — село в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Привальное — деревня в Венёвском районе Тульской области.